Черпесса — посёлок в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Шелковской волости.

География 
Расположена на севере района на реке Ловать, в 51 км к северу от райцентра Великие Луки. В 1,5 км к северу находится одноимённая деревня Черпесса.

Население 

Численность населения посёлка по оценке на начало 2001 года составляла 204 жителя.

История 
С января 1995 до декабря 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённой Черпесской волости.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Черпесская волость

Населённые пункты Великолукского района